Ge’ulim (Jerozolima)
 Ge’ulim (moszaw)